Le Fauteuil 47 (1924), pièce de théâtre de Louis Verneuil ;
 Le Fauteuil 47 (1926), film de Gaston Ravel ;
 Le Fauteuil 47 (1937), film de Fernand Rivers.